Peach Orchard ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Peach Orchard (Arkansas)
 Peach Orchard (Florida)
 Peach Orchard (Kentucky)
 Peach Orchard (Missouri)
 Peach Orchard Heights (Maryland)
 Peach Orchard Township, (Illinois)